De Football League Cup 2000/01 was de 41ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 22 augustus 2000 en eindigde op zondag 25 februari 2001 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Finale

Zie ook
FA Cup 2000/01
Engels voetbalkampioenschap 2000/01

Bekervoetbal 2000/01
2001